Гискон или Гиско, понякога Гизкон или Гизко (Giscon, Gisco, Γίσκων) е картагенско/пуническо име и може да се отнася за:

 Гискон или Гизко – син на Хамилкар I, родоначалник на фамилията;
 Гискон I е картагенски военачалник и политик, син на Ханон III 
 Ханибал Гискон (300/290 – 260 пр.н.е.) е картагенски пълководец, командващ на флота по време на Първата пуническа война;

 Хасдрубал Гискон, или Хасдрубал син на Гискон († 202 пр.н.е.) е картагенски пълковозец и баща на Софонизба;